Buri steht für:

 Buri (Mythologie), Wesen in der nordischen Mythologie
 Buroi, ostgermanische Stammesgruppe, siehe Lugier
 Buri (São Paulo), Gemeinde in São Paulo, siehe Liste der Gemeinden in São Paulo

Personen:
 Andreas Buri (* 1996), Schweizer American-Football-Spieler
 Anita Buri (* 1978), Schweizer Moderatorin, Model, Miss Schweiz 1999
 Antti Buri (* 1988), finnischer Automobilrennfahrer
 Barbara Buri (* 1939), deutsche Übersetzerin
 Christian von Buri (1796–1850), deutscher Jurist und Politiker
 Christian Karl Ernst Wilhelm Buri (1758–1817), deutscher Jurist und religiöser Dichter
 Dewet Buri (1901–1995), Schweizer Politiker (BGB)
 Ernst Carl Ludwig Ysenburg von Buri (1747–1806), deutscher Schriftsteller
 Fabienne Buri (* 1999), Schweizer Radsportlerin 
 Friedrich Buri (1860–1937), Schweizer Politiker (FDP)
 Friedrich Karl von Buri (1702–1767), deutscher Jurist und Diplomat
 Friedrich W. Buri (1919–1999), Lyriker und Schriftsteller
 Fritz Buri (1907–1995), Schweizer Theologe
 Max Buri (1868–1915), Kunstmaler
 Maximilian von Buri (1825–1902), deutscher Strafrechtler und Reichsgerichtsrat
 Michelle Buri (* 1993), Schweizer Unihockeyspielerin
 Paul von Buri (1860–1922), deutscher Diplomat
 Rosmarie Buri (1930–1994), Schweizer Autorin
 Samuel Buri (* 1935), Schweizer Kunstmaler

Siehe auch:
 Búri
 Bury
 Burri